XVII всесоюзная конференция Всесою́зной коммунисти́ческой па́ртии (большевико́в) — проходила в Москве с 30 января по 4 февраля 1932 года.

Конференция 
Участвовало 386 делегатов с решающим и 525 с совещательным голосом.

Порядок дня 
 Итоги развития промышленности за 1931 и задачи 1932 год — докладчик Г. К. Орджоникиде;
 Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР на 1933—1937 годы — докладчики В. М. Молотов и В. В. Куйбышев.

История 
Конференция отметила, что итоги развития промышленности в 1931 году обеспечили выполнение директив XVI съезда ВКП(б) (1930) о завершении первой пятилетки в 4 года.

За 1931 продукция промышленности возросла на 20%. Были введены в эксплуатацию крупнейшие предприятия: Нижегородский (Горьковский) и Московский автозаводы, Харьковский тракторный завод и Саратовский завод комбайнов, 1-я очередь Уральского завода тяжёлого машиностроения и др. Закладывалась новая угольно-металлургическая база ‒ Урало-Кузбасский комбинат.

Констатировалось, что созданная за годы 1-й пятилетки техническая база народного хозяйства позволит развивать все отрасли промышленности и обеспечит дальнейшую реконструкцию и механизацию сельского хозяйства.

В. М. Молотов заявил, что «коренной ленинский вопрос "кто кого?" решён против капитализма, в пользу социализма» и создан фундамент социалистической экономики в СССР.

Было указано на ряд недостатков в работе промышленности, намечены меры по их устранению и определены основные задачи плана на 1932 год и директивы к составлению второго пятилетнего плана на 1933—37 годы.

Конференция выработала директивы к составлению плана 2-й пятилетки на 1933‒37. Было подчёркнуто, что реконструкция народного хозяйства требует полного овладения техникой, создания кадров технической интеллигенции из рабочих и крестьян, подъёма культурного уровня всех трудящихся. Было решено завершить техническую реконструкцию всего народного хозяйства. Как одна из целей пятилетки был подтверждён курс на построение бесклассового общества и "ликвидацию капиталистических пережитков".

Конференция закрепила линию на совершенствование методов управления промышленностью, отвергла левацкие предложения о переходе к «продуктообмену», об «отмирании денег» уже на данной стадии строительства социализма.

И. В. Сталин на конференции не выступал и слова не брал.

См. также 
 Конференция КПСС

Литература 
 XVII конференция Всесоюзной коммунистической партии(б). Стенографический отчет. — М., 1932, Партиздат, 296 стр.
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — М., 1954. — 7-е изд. — Т. 3. — С. 425—36.
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965»

Конференции КПСС
1932 год в Москве
Экономика СССР
Январь 1932 года
Февраль 1932 года